Peter Trenck ist der Name folgender Personen:

* Peter Trenck, Pseudonym von Géza von Cziffra (1900–1989), ungarischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Peter Trenck, Pseudonym von Juri Elperin (1917–2015), russisch-deutscher Übersetzer